MAN1A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 641 амінокислот, а молекулярна маса — 73 004.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки